Číslo 911 může mít význam:

911 – letopočet
911 – číslo tísňového volání v USA
911: In Plane Site – dokumentární film
911 (číslo) – obecné číslo
9/11 – datum teroristických útoků 11. září 2001
9/11: Press for Truth – dokumentární film
9-1-1 – seriál Záchranáři L. A.
9/11 Commission – Zpráva vyšetřovací komise o 11. září 2001 
Porsche 911 – označení vozu Porsche
Porsche 911 GT1 – označení vozu Porsche
Porsche 911 (1963) – označení vozu Porsche